O termo peixes de couro é a designação comum a determinados peixes teleósteos, siluriformes, que possuem o corpo desprovido de escamas ou revestido de placas ósseas. Tais peixes são representados pelos bagres e cascudos, dentre outros. Em algumas religiões, como por exemplo o Adventismo, o Judaísmo e o Islã, o consumo desses animais é proibido, pois eles são considerados impuros.

Alguns pescadores costumam dizer que a melhor estação para pescar o peixe de couro é o inverno.

Peixes